Die westdeutsche Fußballmeisterschaft 1921/22 war der 15. vom Westdeutschen Spiel-Verband organisierte Wettbewerb. Sieger wurde Arminia Bielefeld. In der Endrunde um die deutsche Meisterschaft erreichten die Bielefelder das Viertelfinale.

Zunächst wurden in den fünf Gauligen die Gaumeister ermittelt. Die fünf Gaumeister sowie Titelverteidiger Duisburger SpV ermittelten anschließend im Ligasystem den Westdeutschen Meister.

Gaumeisterschaften

Rheingau

Gau Berg-Mark

Ruhrgau

Westfalengau

Gau Hessen-Hannover

Endrunde 
Ursprünglich beendeten Arminia Bielefeld und der Kölner BC 01 die Endrunde punktgleich. Ein Entscheidungsspiel um den Meistertitel in München-Gladbach endete mit einem 2:1-Sieg der Kölner. Im Anschluss protestierte der Essener TB gegen die Wertung seines Spiel gegen Köln, welches 2:2 endete. Dabei ging es um die Spielberechtigung des Kölner schottischen Verteidigers Gregor Smith. Dem Essener Protest wurde stattgegeben und ein Wiederholungsspiel angesetzt, zu dem die Kölner aus Protest nicht erschienen. Daraufhin wurden die Essener als Sieger des Spiels erklärt und Bielefeld wurde mit einem Punkt Vorsprung Meister.

Siehe auch 
 Deutsche Fußballmeisterschaft 1921/22
 Norddeutsche Fußballmeisterschaft 1921/22
 Süddeutsche Fußballmeisterschaft 1921/22

Literatur 
 
 

1921
Fußballsaison 1921/22